12-й чемпионат Франции прошёл в Париже с 7 по 16 сентября 1934 года.

Первыми финишировали два участника, по дополнительным показателям титул чемпиона Франции был присуждён Виктору Кану.

Таблица

Ссылки 
 Paris 1934 — 12ème championnat de France

Чемпионаты Франции по шахматам
1934 год в шахматах